Surahammar (gemeente), een Zweedse gemeente in het landschap Västmanland en de provincie Västmanlands län in Zweden
 Surahammar (plaats), de hoofdplaats van de gemeente Surahammar in het landschap Västmanland en de provincie Västmanlands län in Zweden